Rohini peut désigner :

 Rohini une famille de satellites scientifiques de l'Inde
 Rohini une série de fusées-sondes de l'Inde
  (1969-) une actrice qui a joué dans des films tournés dans le sud de l'Inde dans les années 1980 et 1990 
 Rohini Hattangadi (1951-) une actrice de théâtre et de cinéma native du Maharashtra.
 Rohni ou Rohini : un cours d'eau qui coule dans la région centrale et méridionale du Népal et est un affluent du Rapti Nadi 
 Rohini (Bengale occidental) un village du Bengale occidental en Inde.
 Rohini Devi une épouse de Vasudeva et la mère de Balarama et Subhadra dans la mythologie hindoue
 Rohini (Nakshatra), « la rouge », une des maisons lunaires en astrologie indienne.